Церква Всіх святих українського народу — парафія і храм греко-католицької громади Бережанського деканату Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви в селі Гайок Тернопільського району Тернопільської області.

Історія церкви 
У липні 1994 року утворено парафію. У 1995 році наріжний камінь під будівництво храму освятив владика Зборівської єпархії Михаїл Колтун. Храм збудовано у 2009 році. Архітектор — Михайло Нетриб'як. Головними жертводавцями були:	Б. Короляк, Г.Андрушків, Г. Глушок, В. Габоряк, О. Крижовачук, І. Гаркот, М. Макар, о. П. Половко, В. Федчишин, М. і Т. Глушок, О. Гаркот, І. Погаратий.

Храм 13 грудня 2009 року освятив владика Тернопільсько-Зборівської єпархії Василій Семенюк.

При парафії діють: Парафіяльне братство (парафіяльна рада), Вівтарна дружина.

У власності парафії є нерухоме майно.

Парохи 
 о. Зеновій Афінець (2000—2004),
 о. Петро Половко (2005—2007),
 о. Микола Габоряк (2007—2010),
 о. Петро Половко (2010—2011),
 о. Олег Драган (2011),
 о. Віталій Іващук (з 26 серпня 2011).

Джерела 
 о. 

Церкви Тернопільського району
Гайок (Тернопільський район)
Церкви Всіх святих українського народу
Культові споруди, побудовані 2009
засновані в Україні 2009